Simpang Tiga (Aceh Besar), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh
Simpang Tiga (Pidie), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh
Simpang Tiga (Kaur Utara), een plaats in Indonesië
Simpang Tiga (Kluet Tengah), een plaats in Indonesië
Simpang Tiga (Tulung Selapan), een plaats in Indonesië
Simpang Tiga (Kisam Tinggi), een plaats in Indonesië
Simpang Tiga (Enok), een plaats in Indonesië
Simpang Tiga (Bukit Raya), een plaats in Indonesië
Simpang Tiga (Simpang Teritip), een plaats in Indonesië
Simpang Tiga (Simpang Renggiang), een plaats in Indonesië
Simpang Tiga (Kuantan Tengah), een plaats in Indonesië
Simpang Tiga (Langkahan), een plaats in Indonesië